Волковское — топоним:

Казахстан 
 Волковское — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.

Россия 
 Волковское — село в Тарусском районе Калужской области.
 Волковское — село в городском округе Богданович Свердловской области.
 Волковское — исчезнувшее село в Каменском районе Свердловской области.
 Волковское — муниципальный округ в составе Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Украина 
 Волковское — село в Лиманском районе Одесской области.
 Волковское — село в Лохвицком районе Полтавской области.

См. также